Safira - uma pedra preciosa
Ou ainda:
Ananias e Safira - dois personagens bíblicos

Localidades

Serra da Safira

Safira (Alentejo)

Desambiguação